Le Secret de Cixi est le premier tome de la série Cixi de Troy, paru le . Le scénario est écrit par Christophe Arleston et les dessins sont réalisés par Olivier Vatine. La série est éditée chez Soleil Productions.

Synopsis

Publications

Notes et références

Lien externe 
 Cixi de Troy sur Askell.com

Album de bande dessinée sorti en 2009
Série dérivée de Lanfeust de Troy